Het bordschaak is de traditionele manier van schaken: de spelers zitten tegenover elkaar achter hetzelfde bord en doen ieder op hun beurt een zet.

Men spreekt van bordschaak om het onderscheid tussen andere vormen van schaak te benadrukken. Die andere vormen kunnen zijn: correspondentieschaak, blindschaak en simultaanschaak.

Bordschaak